Robert Kraus ist der Name folgender Personen:

* Robert Kraus (Sänger) (1812–1866), österreichischer Sänger (Tenor) und Maler 

 Robert Kraus (Fußballspieler), österreichischer Fußballspieler 
 Robert Kraus (Maschinenbauer) (1898–1970), deutscher Maschinenbauer und Professor
 Robert Kraus (Schriftsteller) (1925–2001), US-amerikanischer Kinderbuchautor 

Siehe auch:

 Robert Krause